Die 1. Amateurliga Bayern 1966/67 war die 17. Saison der 1. Amateurliga im Männerfußball in Bayern – dem Vorläufer der heutigen Bayernliga. Diese Liga war damals die höchste Spielklasse des Bayerischen Fußballverbandes und im damaligen deutschen Fußball-Ligensystem drittklassig. Zusammen mit den 1. Amateurligen aus Württemberg, Nordbaden, Südbaden und Hessen stellte sie von 1963 bis 1974 den Unterbau zur Regionalliga Süd und von 1974 bis 1978 den Unterbau zur 2. Fußball-Bundesliga Süd dar.

Saisonabschluss 
Bayerischer Amateurmeister wurde der SSV Jahn Regensburg, der direkt in die Regionalliga aufsteigen durfte.

Der ESV Ingolstadt nahm als Bayern-Vertreter an der Deutschen Fußball-Amateurmeisterschaft 1967 teil und scheiterte dort im Viertelfinale am Westfalen-Vertreter STV Horst-Emscher.

Der MTV 1881 Ingolstadt, die SpVgg Kaufbeuren die SpVgg Hof und die SpVgg Plattling mussten in die Landesliga absteigen. Als Aufsteiger aus den Landesligen kamen zur Saison 1967/68 die Amateure des FC Bayern München, der ESV Nürnberg-West Fürth und der VfB Coburg sowie als Absteiger aus der Regionalliga der BC Augsburg.

Ergebnis-Kreuztabelle

Abschlusstabelle

Einzelnachweise 

 Ehrentafel der Bayernliga-Meister bei D.S.F.S
 Amateurliga Bayern 1966/67 bei f-archiv.de
 Abschlusstabelle Amateurliga Bayern 1966/67 bei manfredsfussballarchiv.de
 Ergebnismatrix Amateurliga Bayern 1966/67 bei manfredsfussballarchiv.de

Fußballsaison 1966/67
1966